Allsvenskan 1989 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1989.
Damallsvenskan 1989.
Allsvenskan i ishockey 1989.
Hallsvenskan 1989.